Die Meistriliiga 2005 war die 15. Spielzeit der höchsten estnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Gespielt wurde von 6. März bis 6. November 2005. Titelverteidiger war Levadia Tallinn.

Saison 
Die Liga wurde zur Saison 2005 auf zehn Vereine aufgestockt. FC TVMK Tallinn konnte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel gewinnen. Großen Anteil hatte Tarmo Neemelo, der 41 Tore erzielte. Als amtierender estnischer Meister scheiterte TVMK in der folgenden Champions-League-Saison 2006/07 in der Qualifikation an FH Hafnarfjörður.

FC Kuressaare ging am Ende der Spielzeit in die Relegation und musste sich FC Ajax Lasnamäe in zwei Spielen aufgrund der Auswärtstorregel geschlagen geben.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Meistriliiga

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005